Jan Dobiáš může být:

 Jan Dobiáš (novinář) (* 1940) – český dramaturg, novinář a sportovní publicista
 Jan Dobiáš (politik) (1952–???) – český a československý politik
 Jan Dobiáš (lékař) (1914–1990) – český profesor psychiatrie
 Jan Dobiáš (spisovatel) (* 1975) – český spisovatel žánru fantasy